Hunwick ist der Familienname folgender Personen:

 Matt Hunwick (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler. 
 Shawn Hunwick (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler